Miejscowości na Białorusi:
 Czarnaruczcza – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie szkłowskim, siedziba sielsowietu
 Czarnaruczcza – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie łoźnieńskim
 Czarnaruczcza – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie lepelskim